Miejscowości:
 Tully – miasto we Francji
 Tully – miasto w Australii, w stanie Queensland
 Tully – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Onondaga
 Tully – wieś w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Onondaga
Gminy w USA:
 Tully (ang. Tully Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Onondaga
 Tully (ang. Tully Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Marion
 Tully (ang. Tully Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Van Wert
Filmy:
 Tully (film 2000)
 Tully (film 2018)